Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2016 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2016 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała acht Spieler meldete, umfassen die Kader von WASKO HETMAN Katowice und Baszta MOS Żnin je 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während KSz STILON Gorzów Wielkopolski, Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza und TS Wisła Kraków in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei VOTUM SA POLONIA Wrocław und OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 79 Spieler zum Einsatz, von denen 49 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Bartosz Soćko (WASKO HETMAN Katowice) mit 8 Punkten aus 9 Partien. Je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Jurij Kryworutschko, Kamil Dragun (beide KSz STILON Gorzów Wielkopolski) und Mateusz Bartel (VOTUM SA POLONIA Wrocław). Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Bartosz Soćko.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zu Turnierbeginn (Stand: Juni 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juni 2016), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juni 2016; CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, LAT = Lettland, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

WASKO HETMAN Katowice

KSz STILON Gorzów Wielkopolski

VOTUM SA POLONIA Wrocław

Akademia Szachowa Gliwice

Baszta MOS Żnin

KSz MIEDŹ Legnica

Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza

TS Wisła Kraków

OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała

LKS "Wrzos" Międzyborów

Weblinks 
 Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (englisch)
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2016
Ekstraliga Schach 2016